Suleiman Kanuni, soldà otomà
 Suleiman ibn Maxihen, valí de Mayurqa durant la taifa de Dàniyya.
 Muntanyes Suleiman, grup orogràfic del Pakistan i Afganistan.